Saragosa peut désigner :

Patronyme 

  (1967-), journaliste italien ;
 Marcelo Saragosa (1982-), footballeur brésilien ;
  (1994-), chanteuse d'opéra canadienne.

Toponyme 

 , secteur non constitué en municipalité au Texas.
Patronyme hispanique